Бартелемі — французьке прізвище.

 Август Марсель Бартелемі — французький поет, сатирик.
 Жан-Жак Бартелемі (1716—1795) — французький вчений, письменник.
 Клод Бартелемі — французький музикант, гітарист.
 Рансес Бартелемі (1986) — кубинський боксер-професіонал, чемпіон світу за версією IBF.
 Ян Бартелемі (1980) — кубинський боксер-професіонал, олімпійський чемпіон 2004 року, чемпіон Панамериканських ігор 2003, чемпіон світу 2001 року.

Бартелемі-Проспер:

 Анфантен Бартелемі-Проспер — французький утопіст-соціаліст

Французькі прізвища